Ratko Delorko ist der Name folgender Personen:

* Ratko Delorko (Sänger) (Mario-Ratko Delorko; 1916–2002), jugoslawisch-deutscher Opernsänger (Tenor) 
 Ratko Delorko (Komponist) (* 1959), deutscher Pianist, Komponist und Dirigent